Ace puede hacer referencia a:

Acrónimo 
 El acrónimo ACE.

Deportes 
 El servicio Ace (tenis) en el tenis.

Cine y televisión 
 La película Ace Ventura de 1994, interpretado por Jim Carrey.

Música 
 El grupo británico de música electrónica Bentley Rhythm Ace.
 El grupo sueco de pop Ace of Base.
 El álbum de Taemin, Ace

Personas 
 El pianista y cantante Johnny Ace (1929-1954).

Personajes de ficción 
 El personaje Portgas D. Ace del anime One Piece, hermano del personaje principal.

Publicaciones 
 La revista de manga y multimedia Comptiq Ace de la editorial Kadokawa Shoten.
 La revista Gundam Ace de la editorial Kadokawa Shoten.

Tecnología
ACE (editor), un editor de texto.

Videojuegos 
 La serie de videojuegos Ace Combat sobre aviones de combate.